Good Intentions – film del 1930 diretto da William K. Howard
Good Intentions – film del 1998 diretto da Steven Fischer, Eitan Wetzler
Good Intentions – film del 2010 diretto da Jim Issa
Good Intentions – cortometraggio del 2010 diretto da Morocco Omari
Good Intentions – cortometraggio del 2010 diretto da Blake Middleton
Good Intentions – film del 2015 diretto da Paul Darroch
Good Intentions – album di Nav del 2020